Мухаџири () били су први обраћеници у ислам и савјетници и рођаци исламског пророка Мухамеда, који су заједно са њим прешли из Меке у Медини.

Мухаџири су још:
 Мухаџири (Османско царство), османски муслимани који су се доселили у Анадолију, од краја 18. вијека до краја 20. вијека
 Мухаџири (Албанци), османске албанске заједнице које су напустиле домове као избјеглице или су премјештене због различитих ратова
 Мухаџирски људи, потомци муслимана који су мигрирали у Пакистан након подјеле Индије 1947. године